Servia kan syfta på:
 Oriol Servià (1974–), en spansk racerförare

Grekland 

 Dimos Servia – en kommun bildad 2019 
 Sérvia, kommunhuvudort, Västra Makedonien, Nomós Kozánis,